Евге́ний Старков: Старков, Евгений Геннадьевич (род. 1957) — российский генерал-майор, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.
 Старков, Евгений Эммануилович (1834—1886) — русский генерал-майор, участник Туркестанских походов.